Die Abkürzung AVU steht für:

 Afrikaner Volksunie (Afrikaner People’s Union), politische Burenorganisation in Südafrika
 African Virtual University, ein satellitengestütztes Fernbildungs- oder E-Learning-Programm
 Akademie výtvarných umění v Praze, siehe Akademie der Bildenden Künste, Prag
 Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, ein regionales Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für den Ennepe-Ruhr-Kreis
 Arbeitsvorbereitender Unterricht, eine spezielle, praxisorientierte Unterrichtsform in der Geistigbehindertenpädagogik

AvU steht für:
 Anzeiger von Uster

AVU